Hannuit (Frans: Hannut) is een stad in het arrondissement Borgworm in de Belgische provincie Luik. De stad telt ruim 16.000 inwoners.

Kernen
De fusiegemeente telt naast de stadskern nog 17 deelgemeenten: Abolens, Avernas-le-Bauduin, Avin, Bertrée, Blehen, Cras-Avernas, Crehen, Grand-Hallet, Lens-Saint-Remy, Merdorp, Moxhe, Petit-Hallet, Poucet, Thisnes, Truielingen (Trognée), Villers-le-Peuplier en Wansin. Het zijn allen kleine Haspengouwse dorpen die, behalve Thisnes, Grand-Hallet en Lens-Saint-Remy, allen minder dan 1000 inwoners tellen.

Bron: StatBel Bevolking per statistische sector

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 2000: HANNUT (6,54%), VIVANT (0,86%) / 2018: La Droite (2,53%)De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Burgemeesters
 1994-2015 Hervé Jamar
 2014-2015 Manu Douette (waarnemend)
 2015-heden Manu Douette

Bezienswaardigheden 

In de gemeente bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden:
 Tumulus van Avernas bij Avernas-le-Bauduin
 Tumuli van het Bos van de Tombes bij Merdorp
 Tombe de l'Empereur bij Moxhe
 Tumulus van Blehen bij Blehen

Geboren 

 Edgard Pierman (1848-1928), volksvertegenwoordiger en burgemeester
 Ghislain Dochen (1863-1956), senator
 Paul Brien (1894-1975), hoogleraar en senator
 Maurice Masson (1895-1984), volksvertegenwoordiger

Overleden 

 Lucien Gustin (1910-1994), volksvertegenwoordiger, senator en burgemeester

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Hannuit

Externe links
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)